Microparsus  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Северная и Южная Америка.

Описание 
Мелкие насекомые, длина около 2 мм.
Ассоциированы с растениями Leguminosae и Fabaceae (Astragalus,  Cracca, Centrosema, Desmodium, Dolichos, Indigofera, Phaseolus, Vigna).

 Подрод Microparsus Patch, 1909
  
 
  
  
 
 
 Подрод Picturaphis Blanchard, 1922

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых